Gonaives of Gonaïves kan verwijzen naar:
 Gonaives (geslacht), een geslacht van kevers uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae)
 Gonaïves (stad), een stad in Haïti
 Gonaïves (arrondissement), een arrondissement in Haïti